Альза́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південь від Парижа, 70 км на південь від Тулузи, 12 км на захід від Фуа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 79 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 216,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Альзан на сайті французького Національного інституту географії
 Альзан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Альзан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ар'єж

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ар'єж